El Gran Premio de Francia de Motociclismo de 2003 (oficialmente Grand Prix Polini de France) fue la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2003. Tuvo lugar en el fin de semana del 23 al 25 de mayo en el Circuito Bugatti que está ubicado a 5 km de la localidad de Le Mans (Sarthe), en los Países del Loira, Francia.

La carrera de MotoGP fue ganada por Sete Gibernau, seguido de Valentino Rossi y Alex Barros. Toni Elías ganó la prueba de 250cc, por delante de Randy de Puniet y Roberto Rolfo. La carrera de 125cc fue ganada por Dani Pedrosa, Lucio Cecchinello fue segundo y Andrea Dovizioso tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Francia de Motociclismo
Francia
Deporte en Francia en 2003